A categoria até 54 kg masculino foi um evento do Campeonato Mundial de Taekwondo de 2022, que ocorreu no Centro Aquático Scotiabank, em Guadalajara, no México, no dia 19 de novembro.

Medalhistas

Resultados
Legenda
DQ — Ganhou por desqualificação
P — Ganhou por declaração punitiva

Fase final

Metade superior

Primeira chave

Segunda chave

Metade inferior

Terceira chave

Quarta chave

Ligações externas 

 Site da Federação Mundial de Taekwondo
	
		
Campeonato Mundial de Taekwondo de 2022